Флаг Тренгану — официальный символ малайзийского штата Тренгану. Представляет собой чёрное полотнище с толстой белой каймой и с белыми полумесяцем и пятиконечной звездой в центре.

Символика 
Чёрный представляет народ Тренгану, белый представляет султана. Таким образом, флаг символизирует защиту султана своих подданых

Ссылки 
 Флаг Тренгану на сайте «Flags of the World»

Флаги Малайзии